Сантьяго-де-ла-Пуэбла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 53,33 км². Население — 417 человек (на 2011 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Покровителем города считается Сантияго Апостоль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Совет провинции 
 Сантьяго де ла Пуэбла, неофициальный сайт
 Лас цосас де Ангел, персональный сайт

Муниципалитеты Саламанки